Fils de personne, une pièce de théâtre publiée en 1943 ;
 Le Fils de personne, un film italien de Raffaello Matarazzo sorti en 1951 ;
 Fils de personne, une chanson de Johnny Hallyday de 1971 sur l'album Flagrant délit ;
 Le Fils de personne (The Son of No One), un film américain de Dito Montiel sorti en 2011 ;
 Fils de personne est un album studio de Yarol Poupaud, fait de reprises de chansons de Johnny Hallyday, sorti en 2022.